Ниже представлен список рекордов Африки в лёгкой атлетике. В список также входят рекорды в дисциплинах, которые официально не признаются IAAF.

На открытом воздухе

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Men
 Women

Рекорды в лёгкой атлетике